Stassow (russ. Стасов), Stassowa (russ. Стасова) ist der Familienname von:

 Wassili Petrowitsch Stassow (1769–1848), russischer Architekt
 Nadeschda Wassiljewna Stassowa (1822–1895), russische Frauenrechtlerin, Tochter von Wassili Stassow
 Wladimir Wassiljewitsch Stassow (1824–1906), russischer Kunstkritiker, Sohn von Wassili Stassow
 Dmitri Wassiljewitsch Stassow (1828–1918), russischer Rechtsanwalt, Sohn von Wassili Stassow
 Warwara Dmitrijewna Stassowa (1862–1943), russische Musikwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin, Tochter von Dmitri Stassow
 Jelena Dmitrijewna Stassowa (1873–1966), russische Kommunistin und Sekretärin von Lenin, Tochter von Dmitri Stassow